Шамац (,) — боснійська громада, розташована в регіоні Добой Республіки Сербської. Адміністративним центром є місто Шамац.

Примітки 

Громади Республіки Сербської